

Toponymes
 Courtry, commune de Seine-et-Marne
 Courtry-les-Granges, ancienne commune de Seine-et-Marne

et aussi
 Sivry-Courtry, commune de Seine-et-Marne

Personnalités 
 Charles Courtry (1846-1897), graveur français.

Homonymie de toponyme